Orchowo – miejscowość w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Orchowo
 Orchowo – gmina w Orchowie
 Orchowo – gromada w Orchowie
 Orchowo – dawna stacja kolejowa w Orchowie
 jezioro Orchowo – inna nazwa Jeziora Orchowskiego k. Orchowa 
 Orchowo – pierwotna nazwa Orchówka (gmina Włodawa)
 jezioro Orchowo – inna nazwa jeziora Orchowe k. Orchówka (Rezerwat przyrody Jezioro Orchowe)
 Orchowo – wieś na Białorusi położona w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Tomaszówka 
 Orchowo (grec. Όρχοβο; mac., bułg. Орхово) – dawna nazwa (do 1927 r.) wyludnionej wsi Stawrodromi (Σταυροδρόμι, Ставродроми), położonej w Grecji, w regionie Macedonia Wschodnia i Tracja, w nomosie Drama, w demosie Drama

Zobacz też 
 Orchówek, Orchów